ABF (sportvereniging), een Nederlandse omnisportvereniging uit Zuid-Holland
 ABF Freight System, een Amerikaans vervoersbedrijf
 Associated British Foods, een Brits voedselverwerkend bedrijf
 Australian Baseball Federation, een Australische sportbond
 Azərbaycan Badminton Federasiyası, de Azerbeidzjaanse badmintonbond
 Badminton Confederation of Africa, vroeger bekend als de Africa Badminton Federation
 ABF (Hannover), Automotive, Boating and Recreation Exhibition in de Deutsche Messe, Hannover
 ABF (motorfiets), een Frans motorfietsmerk verbonden aan Kreidler